Reconstruction è un film del 2003 diretto da Christoffer Boe, vincitore della Caméra d'or per la miglior opera prima al 56º Festival di Cannes.

Riconoscimenti 
 2003 - Festival di Cannes
 Caméra d'or per la miglior opera prima
 2003 - Premio Amanda
 Miglior esordiente nordico
 2004 - Premio Robert
 Miglior montaggio
 Miglior sonoro
 2008 - Camerimage
 Rana di bronzo (Manuel Alberto Claro)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Film drammatici
Caméra d'or